Sexta-feira - sexto dia da semana
Ou ainda:
 "Sexta-Feira", uma das personagens principais do romance Robinson Crusoe, de Daniel Defoe 
 Sexta-Feira Santa, data religiosa
 Sexta-feira 13, série de filmes de horror

Ver também 
 Friday

Desambiguação